Wu Yibing era o então campeão, mas não era mais elegível para participar de torneio juvenis.

Thiago Seyboth Wild conquistou o título, derrotando Lorenzo Musetti na final, 6–1, 2–6, 6–2.

Cabeças de chave

Qualifying

Chave

Finais

Metade superior

Seção 1

Seção 2

Metade inferior

Seção 3

Seção 4 

JSM
US Open - Simples masculino juvenil